Die Saison 2005/06 der Oberliga Hessen war die 28. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der KSV Hessen Kassel punktgleich und aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem FSV Frankfurt.

Die sportlichen Absteiger waren die SG Bruchköbel, Germania Ober-Roden und TSG Wattenbach. Der SV Erzhausen erhielt für die folgende Spielzeit keine Zulassung und musste zwangsabsteigen.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der SV 1919 Bernbach, Borussia Fulda und RSV Würges als jeweilige Staffelsieger sowie der FSV Braunfels über die Aufstiegsrunde der Vizemeister auf. Aus der Regionalliga Süd stieg der 1. FC Eschborn in die Oberliga Hessen ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Aufstiegsrunde. Der Gruppensieger FSV Braunfels stieg direkt auf.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2005/06 bei kicker.de

2005
Fußballsaison 2005/06